Le nom Depardieu devait désigner celui qui est originaire d'un lieu-dit (la) Pardieu (Clermont-Ferrand), la Part-Dieu (Lyon, Poissy, Chatuzange-le-Goubet) ou les Pardieux (La Chapelotte).

Ce toponyme désignait soit une terre ecclésiastique, soit le lieu où étaient recueillis les produits de la dîme. 

Il pouvait aussi désigner le fils de celui qui s'appelait Pardieu, surnom donné à celui qui prononçait souvent le juron Par Dieu. 

Le nom est surtout porté en Lorraine, Normandie et dans le Centre.

Personnalités

 Gérard Depardieu (1948-), acteur, chanteur, réalisateur, producteur de cinéma, de télévision et de théâtre français.
 Alain Depardieu (1945-), producteur de cinéma français, frère de Gérard.
 Élisabeth Depardieu (1941-), actrice et parolière française, épouse de Gérard de 1970 à 2006, mère de Guillaume et Julie.
 Guillaume Depardieu (1971-2008), acteur français, fils de Gérard.
 Julie Depardieu (1973-), actrice française, fille de Gérard.
 Roxane Depardieu (1992-), actrice française, fille de Gérard.
 Jean Depardieu (2006-), fils de Gérard.
 Delphine Depardieu (1979-), actrice française, fille d’Alain.
 Louise Depardieu (2001-), fille de Guillaume.

Voir aussi

Lien externe

Notes

Patronyme berrichon
Patronyme lorrain